Polynesia Cup 1994 – pierwsza edycja turnieju Polynesia Cup, która została rozegrana na Samoa. Pierwszy tytuł wywalczyła reprezentacja Tahiti.

Tabela

Wyniki

Przypisy 

Polynesia Cup
1994 w piłce nożnej